Glätte steht für:
 Glätte, Substantiv zu glatt

Blei(II)-oxide:
 Bleiglätte (Bleioxid)
 Silberglätte (Bleioxid von heller Farbe)
 Goldglätte (rötliches Bleioxid)